Ко́йву () — финская фамилия. Известные носители:

 Койву, Микко (род. 1983) — финский хоккеист.
 Койву, Рудольф (1890—1946) — финский художник, иллюстратор детских сказок.
 Койву, Саку (род. 1974) — финский хоккеист.

См. также 
 Койву — название реки Рокжозеро в верхнем течении.